Menheperrészeneb két ókori egyiptomi főpap neve:

 I. Menheperrészeneb
 II. Menheperrészeneb, előbbi unokaöccse